Тиббетс () — английская фамилия. Известные носители:

 Тиббетс, Пол (1915—2007) — бригадный генерал Военно-воздушных сил США.
 Тиббетс, Стив (род. 1954) — американский гитарист.